Ipil bezeichnet mehrere Orte auf den Philippinen

Ipil, eigenständig verwaltete Gemeinde in Zamboanga Sibugay, siehe Ipil
Ipil, Barangay (Ortsteil) in Barbaza
Ipil, Barangay (Ortsteil) in Batan (Aklan)
Ipil, Barangay (Ortsteil) in Belison
Ipil, Barangay (Ortsteil) in Dipaculao
Ipil, Barangay (Ortsteil) in Gonzaga (Cagayan)
Ipil, Barangay (Ortsteil) in Taal (Batangas)